In 1965 werd de 26ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep A.  De competitie werd gespeeld van 2 april tot 25 november. Ararat Jerevan werd kampioen.

Eerste fase

Subgroep 1
Lokomotiv Gomel wijzigde de naam in Spartak Gomel.

Subgroep 2

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Plaats 1-16

Wedstrijd om de eerste plaats
De verliezer promoveerde eveneens naar de hoogste klasse.

Plaats 17-32
Er was geen degradatie dit jaar. 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1965

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1964/65